Аймо:

 Аймо — река в России;
 Аймо — имя в Финляндии;
 «Аймо» () — ручная хроникальная кинокамера времён Второй Мировой войны.